Фионг Тхань (;  27 квітня 1973 року, Тханьхоа, В'єтнам) — в'єтнамська співачка.

Дискографія 
 Trái tim không ngủ yên (1997)
 Một thời đã xa (1999)
 Lang thang — Tình 2000 (1999)
 Tiếng rao (2000)
 Kẻ hát rong (2000)
 Nếu như — Trót yêu (2001)
 Khi giấc mơ về (2002)
 Hãy để em ra đi — Vì em yêu anh (2003)
 Quay về ngày xưa (2004)
 Thương một người (2005)
 Tìm lại lời thề (2006)
 Sang mùa (2007)
 Chanh bolero (2007)
 Nào có ai biết (2010)
 Con ốc bươu (2011)
 Mùa xuân đầu tiên (2015)
 Tâm sự ngày đông (2016)
 Về quê (2016)

Посилання 

В'єтнамські співачки
Виконавці в'єтнамською мовою